Олава — річка в Україні, в Сумській області
 Олава — місто в Польщі
 Олава — річка в Польщі